Кобяков Андрій Володимирович — білоруський політик та дипломат, прем'єр-міністр Білорусі (з 2014).
 Кобяков Олександр Аркадійович — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.